Soyza ist der Familienname der folgenden Personen:

 David Soyza (* 1994), österreichischer Jazzmusiker
 Michael Soyza (* 1989), malaysischer Pokerspieler